Royston kan syfta på:

 Royston, Georgia – en ort i Georgia, USA
 Royston, Hertfordshire – en stad i Hertfordshire, England
 Royston, Skottland – en ort i Glasgow, Skottland
 Royston, South Yorkshire – en ort i South Yorkshire, England
 Royston Water – en ort i Somerset, England